Rhoda (série) - série de televisão norte-americana
 907 Rhoda
 Hilary Rhoda

Desambiguação